Возианов — фамилия. Известные носители:
 Возианов, Александр Фёдорович (1938—2018) — советский и украинский учёный-медик, Герой Украины.
 

 Возианова, Жанна Ивановна (род. 1937) — советский учёный-медик, инфекционист, доктор медицинских наук, профессор.
 Возианова, Ирина Леонидовна (род. 1942) — советская артистка балета.

Примечания